Ва́рґас (, ) — іспанське та португальське прізвище.

Відомі носії 
 Валентіна Варгас — французька акторка.
 Фред Варґас — псевдонім французької письменниці Фредерік Одуан-Рузо.
 Марйо Варґас Льйоса — перуанський прозаїк, драматург, есеїст, філософ, публіцист, політичний і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії 2010
 Франсіско Варґас — мексиканський боксер-професіонал.

Див. також 
 29133 Варґас

Іспанські прізвища
Португальські прізвища